Tetz steht für:

 Tetz, Ortsteil der Stadt Linnich im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Tetz ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig von Tetz († 1527), Dieb und Straßenräuber in der linksrheinischen Umgebung Kölns
 Margit Tetz (* 1953), deutsche Sozialpädagogin und Fernsehmoderatorin
 Martin Tetz (1925–2017), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker

Siehe auch:

 Teetz
 Tets
 Titz